Jungfrau steht für:
 Jungfrau, eine Person, die niemals Geschlechtsverkehr hatte
 eine Angehörige des kirchlichen Standes der Jungfrauen
 Jungfrau (Kirchentitel), eine ehrende Bezeichnung der katholischen und der orthodoxen Kirche
 Jungfrau (Sternbild), ein Sternbild am nördlichen Sternenhimmel
 Jungfrau (Tierkreiszeichen), ein Tierkreiszeichen
 Jungfrau (Typografie), eine fehlerfrei gesetzte Seite, die keine Korrekturzeichen enthält
 Jungfrau (Berg), einen Berg der Berner Alpen in der Schweiz

	
Siehe auch:
 Eingeschworene Jungfrau
 Eiserne Jungfrau
 Weiße Jungfrau
 Meerjungfrau
 Grube Jungfrau
 Jomfruene, Inselgruppe im Südatlantik